Tomasz Mazurek (1896–1920) – żołnierz armii niemieckiej, armii wielkopolskiej i Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Tomasz Mazurek (1962) – polski ortopeda